Месторождения, носящие имя «Павловское»:
 Павловское (Шенкурское) месторождение — месторождение глин в Шенкурского районе Архангельской области.
 Павловское месторождение — серебросодержащее свинцово-цинковое месторождение на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
 Павловское месторождение — буроугольное месторождение в Михайловском районе Приморского края.
 Павловское месторождение — газонефтяное месторождение в Чернушинском районе Пермского края.
 Павловское месторождение — газонефтяное месторождение в Каргасокском районе Томской области.